Е́двардс () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Едвардс (прізвище)

Топонім 

 Едвардс — місто, штат Міссісіпі
 Едвардс — місто, штат Нью-Йорк
 Едвардс — переписна місцевість, штат Колорадо
 Едвардс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Едвардс (округ)
 Едвардс (авіабаза)
 Балмат-Едвардс — рудне поле в штатті Нью-Йорк, США.
 16019 Едвардсу — астероїд головного поясу.
 Синдром Едвардса — генетичне захворювання.